Чемпионат Иордании по футболу 2022 (известен как Иорданская профессиональная лига) — 70-й сезон Иорданской профессиональной лиги с момента её основания в 1944 году. Сезон начался 8 апреля и завершился 4 ноября 2022 года, Аль-Файсали выиграл титул в 35-й раз, Аль-Джазира и Аль-Сарих вылетели в 1-й дивизион Лиги.

Чемпионский титул защищал Аль-Рамта.

Команды

Изменения
 Выбыли по итогам прошлого сезона: 

Аль-Джалиль

Аль-Бакаа

 Пополнили чемпионат по итогам прошлого сезона:

Аль-Сарих

Могайер Аль-Сархан

Таблица

Результаты матчей

Примечания 

Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2022